Voralpenweg heißen:
 Voralpenweg (Österreich), Österreichischer Weitwanderweg 04 von Wien nach Salzburg
 Berner Voralpenweg, Schweizer Regionaler Wanderweg 37 von Gstaad nach Spiez